Gul är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gerardus Gul
 Hamid Gul

Efternamn